Королевский монастырь Лас Уэльгас () — цистерцианский монастырь около Бургоса, основанный в 1187 году. В монастыре проходили свадьбы многих королевских семей Европы.

История 
Аббатство было основано в 1187 году королём Кастилии Альфонсо VIII, по воле его жены Элеоноры Английской, дочери короля Англии Генриха II Плантагенета и Алиеноры Аквитанской.

До XVI века монастырь пользовался особыми привилегиями, дарованными ему королём, включая освобождение от налогов, владение деревнями и землями (управляемые настоятельницей монастыря), обладание многими королевскими фамильными драгоценностями, главным образом религиозного характера. В некоторых источниках также говорится, что аббатиса монастыря Лас Уэльгас могла слушать исповедь и отпускать грехи как священник.

В 1199 году монастырь перешёл к ордену цистерцианцев и стал местом захоронения королевской семьи. Констанца, младшая дочь Альфонсо присоединилась здесь к цистерцианцам. Она первая была известна под титулом Дамы де Лас Уэльгас.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт 

Цистерцианские монастыри Испании